Ново́-Село́ () — община в Северной Македонии. Расположена на востоке страны у границы с Болгарией и Грецией, пограничный стык трёх стран — гора Тумба. Население составляет 11 567 человек (2002 год).

Административный центр — село Ново-Село.

Площадь территории общины 237,83 км². Территория общины граничит:
 на северо-западе с общиной Босилово Северной Македонии;
 на севере с общиной Берово Северная Македония;
 на юго-западе с общиной Струмица Северной Македония;
 на востоке с общиной Петрич в Благоевградской области Болгарии;
 на юге с номом Серре в области Центральная Македония Греции.

Основная река — Струмица. В состав общины входят 16 населённых пунктов (сёл):

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Общины Ново-Село 
 

Общины Северной Македонии